Lord Hubbard är en figur i Åke Holmbergs skönlitterära barn- och ungdomsbok Ture Sventon i London. I SVT:s julkalender 1989 spelades Lord Hubbard av Tomas Bolme.

Beskrivning 
Lord Hubbard kan ses som en karikatyr av en engelsk lord. Han verkar inte arbeta, sitter mest i fåtöljen och läser tidningen sugande på sin pipa. Han grubblar ofta över sina obetalda räkningar, som han betalar genom att låna pengar av sin rika faster. Han berättar gärna långa anekdoter om gamla släktingar och om hur saker var under imperiets dagar, men blir oftast avbruten av Sventon.

Figurer kring Ture Sventon
Fiktiva figurer introducerade 1950
Fiktiva figurer från Storbritannien